

-{EP}- () је име којим се називају музичке плоче или ЦД-ови који су предугачки да би били синглови, а прекратки да би били албуми. Албуми трају између 25 и 80 минута, синглови између 5 и 15 минута, док -{EP}- траје између 15 и 25 минута. За -{EP}- се понекад користи и изрази као што су мини-албум и макси-сингл.

Музичка терминологија